GEA est une abréviation qui peut faire référence à :
 Grand Évreux Agglomération, la Communauté d'agglomération d'Évreux ;
 Groupement des écoles d'aéronautique ;
 Germana Esperanto-Asocio (en français, Association allemande d'espéranto) ;
 Gea group (où Gea signifie Global engineering alliance) ;
 gastro-entérite aigüe ;
 DUT Gestion des entreprises et des administrations ;
 génie électrique et automatique ;
 Groupe d’études des arachnides, une association française.

Gea est un nom qui peut faire référence à :
 , un genre d'araignées ;
 Gea, une bande dessinée italienne fantastique